2 miejscowości w Polsce:
 Wełnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Wełnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek